Houghton puede referirse a:

 Houghton (Gales) en Pembrokeshire

Estados Unidos:
 Houghton (Iowa)
 Houghton (Míchigan)
 Houghton (Nueva York)
 Houghton (Washington)

Inglaterra:
 Houghton (Cambridgeshire)
 Houghton (Cumbria)
 Houghton (Hampshire)
 Houghton (Norfolk)
 Houghton (Northumberland)
 Houghton (Suffolk)
 Houghton (Sussex Occidental)
 Houghton on the Hill, Leicestershire 
 Houghton Regis, Bedfordshire
 Houghton St Giles, Norfolk 
 Houghton-le-Side, Durham
 Houghton-Le-Spring, Tyne y Wear 

Otros:
 Arthur Duvernoix Houghton, botánico anglo-estadounidense